Les élections législatives sénégalaises de 1973 ont eu lieu le . Elles ont été remportées par l'Union progressiste sénégalaise, avec 100 % des suffrages.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  African Elections Database

1973
Sénégal
1973 au Sénégal
Janvier 1973